Панцха́ва () — грузинская фамилия. Известные носители:

 Панцхава, Вахтанг (род. 1989) — грузинский футболист.
 Панцхава, Илья Диомидович (1906—1986) — советский философ.